Влади́мир Алекса́ндрович Да́йбов (род. 6 октября 1952, Ревда) — российский живописец. Член Союза художников РФ с 1987 года. Заслуженный художник Российской Федерации (2014).

Биография 
Владимир Александрович родился в городе Ревде Свердловской области в 1952 году. Образование получил в Ленинградском художественном училище им. В. А. Серова, которое закончил в 1980 году.

Награждён дипломами Союза художников России (1994, 2005, 2006) и Российской академии художеств (1995), лауреат премии губернатора Брянской области «За лучший пейзаж» (2002), премии им. А. А. Дейнеки (2006), учреждённой губернатором Курской области. Участник областных, межрегиональных, всероссийских и международных художественных выставок.

Работы художника представлены в коллекциях:
 Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки;
 Курского областного краеведческого музея;
 Белгородского государственного художественного музея;
 Галереи современного искусства «Нефта», г. Воронеж;
 Галереи современного искусства «Стерх» г. Сургут;
 Дирекции художественных выставок РФ;
 Красноярского отделения Российской академии художеств;
 Вологодской галереи современного искусства «Красный мост».

С 2010 по настоящее время — председатель Курского регионального отделения Союза художников России.

Работает в жанрах пейзажа и натюрморта.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт художника
 Работы художника в галерее «Красный мост»
 Работы художника в галерее «Экспо-88»
 Работы художника в Государственной художественной галерее Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа Югры
 Работы художника в Библиотеке изобраительных искусств ArtLib
 Интервью газете «Курская правда»

Современные художники России